Begrip
 Bourgeois-bohémien of salonsocialist
 Bourgeoisie of burgerij, een sociale klasse van mensen in de middenklasse

Literatuur
 Le Bourgeois gentilhomme, balletkomedie van de Franse schrijver Molière

Personen met de achternaam Bourgeois
 Amandine Bourgeois, Frans zangeres
 André Bourgeois, Belgisch politicus
 Balthazar Bourgeois, Zuid-Nederlands en Belgisch volksvertegenwoordiger, advocaat en rechter
 Derek Bourgeois, Brits componist, muziekpedagoog en dirigent
 Émile Bourgeois, Frans componist en dirigent
 Emmanuel-David Bourgeois (1803-1865), Zwitsers politicus en militair
 Francis Bourgeois, Zwitsers-Engels kunstschilder
 François Bourgeois, Belgisch militair en politiefunctionaris
 Geert Bourgeois, Belgisch politicus en advocaat
 Jeanne Bourgeois, Frans actrice en zangeres, bekend onder het pseudoniem Mistinguett
 Léon Bourgeois, Frans jurist en politicus
 Louis Bourgeois, Frans componist
 Louise Bourgeois, Frans-Amerikaans kunstenares
 Nicolas Bourgeois, Frans schrijver
 Paul Bourgeois, Belgisch astronoom
 René Bourgeois, Belgisch politicus
 Thomas-Louis Bourgeois, Zuid-Nederlands componist
 Valentine Bourgeois, Belgisch politica
 Victor Bourgeois, Belgisch architect

Politiek
 Regering-Bourgeois, Franse regering (1895-1896)
 Regering-Bourgeois, Vlaamse regering (2014-2019)